YSH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Smith Falls (Canada)